Leitura - ato de ler algo
Ou ainda:
Leitura (livraria) - rede brasileira de livrarias

Desambiguação